Laʼassa () ist ein Ort im Nordosten von Dschibuti, in der Region Obock.

Geographie 
Der Ort liegt an der gleichnamigen Quelle im Einzugsbereich des Wadi Barrawaydal etwa 12 km westlich der Küstenstadt Khôr Angar im Landesinneren.

Klima

Einzelnachweise 

Ort in Dschibuti
Region Obock